Marelli bezeichnet:

 ein japanisch-italienisches Automobilzuliefererunternehmen, siehe Marelli,
Ercole Marelli (Unternehmen), italienisches Elektrotechnikunternehmen

Marelli ist der Familienname folgender Personen:

 Ercole Marelli (1867–1922), ilatienischer Unternehmer
 Gianni Marelli, italienischer Ingenieur
 Marco Arturo Marelli, Schweizer Opernregisseur
 Michele Marelli (* 1978), italienischer Klarinettist und Bassetthorn-Solist
 Stefano Marelli (* 1970), Schweizer Journalist und Schriftsteller